Список серий американского семейного телесериала «Новая Жанна Д’Арк» () — премьера которого состоялась на канале CBS 26 сентября 2003 года.

В России сериал транслировал канал СТС.

Первый сезон: 2003—2004

Второй сезон: 2004—2005

Ссылки 
 Список эпизодов сериала «Новая Жанна Д’Арк» на сайте TV.com
 Список эпизодов сериала «Новая Жанна Д’Арк» на сайте Internet Movie Database

Новая Жанна Д’Арк